Дом Третьякова:
 Дом Третьякова — двухэтажный дом в Таганроге.
 Дом Третьякова (усадьба Замятина — Третьякова) — городская усадьба в Москве.